5. Европско првенство у рукомету 2002. одржано је у Шведској од 25. јануара до 3. фебруара 2002. Играло се у шест дворана у шест градова: Гетеборгу, Хелсингборгу, Шевдеу, Јенћепингу, Вестеросу и Стокхолму. На њему је свој четврти трофеј првака Европе освојила Шведска, која је забележила само један пораз, у другом кругу од Данске, а у финалу је савладала Немачку након продужетка. Треће место је заузела Данска.

Дворане

Квалификације 
Квалификационе утакмице су се играле од 3. јануара до 19. септембра 2001. Директан пласман на првенство је обезбедила Шведска као домаћин и победник на претходном Европском првенству, а такође и тимови пласирани од 2. до 5. места са претходног Европског првенства: Русија, Шпанија, Француска и Словенија.

Квалификације су одржане у две фазе. Слабије рангиране репрезентације су кретале од групне фазе, која је била подељена у пет група са по четири тима, а победници група су пролазили у плеј оф.

Групна фаза

Плеј оф

Учесници

Квалификациона фаза

Група А (Гетеборг)

Група Б (Хелсингборг)

Група Ц (Шевде)

Група Д (Јенћепинг)

Други круг 
У други круг су се пласирале три првопласиране репрезентације из сваке групе. У други круг пренесени су сви резултати постигнути у првом кругу уз изостанак оног из утакмице са репрезентацијом која је била последња у групи и испала.

Група I (Гетеборг)

Група II (Вестерос)

Утакмице за пласман

За 11. место

За 9. место

За 7. место

За 5. место

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене 2002.

Спољашње везе 
 Европско првенство 2002. на сајту ЕХФ-а
 Европско првенство у рукомету

Европско првенство у рукомету
Рукомет у Шведској
Рукомет у 2002.
Спорт у Стокхолму
Спорт у Гетеборгу